Матте́ус () — немецкое имя собственное; распространено также в виде фамилии.

Известные носители фамилии:
 Маттеус, Лотар (род. 1961) — немецкий футболист, защитник и полузащитник, тренер.
 Маттеус, Марияна (род. 1971) — сербская предпринимательница, фотомодель,

См. также 
 Матеус